Final Storm ist der Titel folgender Filme:

 The Final Storm (2010)
 Final Storm – Der Untergang der Welt (2017)